Augustendorf ist der Name von Ortsteilen in Niedersachsen:
 Augustendorf (Friesoythe), Ortsteil der Stadt Friesoythe, Landkreis Cloppenburg
 Augustendorf (Gnarrenburg), Ortsteil der Gemeinde Gnarrenburg, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Augustendorf ist der historische deutsche Name einer Ortschaft in der Ukraine:
 Augustendorf, von Banyliw-Pidhirnyj, Ort in der Bukowina, Oblast Tscherniwzi
Siehe auch:
 Augsdorf
 Augustdorf